GNB, sigle composé des trois lettres G, N et B, peut faire référence à :
 Guardia Nacional Bolivariana (en français, Garde nationale bolivarienne), au Venezuela.

GNB est un code qui peut faire référence à :
 Guinée-Bissau,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 Aéroport International de Grenoble-Isère, en France, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports